Bei den XX. Olympischen Winterspielen 2006 fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt, einer für Männer und einer für Frauen. Austragungsort war der Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio in Pinerolo, 50 Kilometer südwestlich von Turin.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Qualifikation 
Für beide Turniere wurden neun der zehn Startplätze auf Basis eines Punktesystems vergeben, das die Ergebnisse der Weltmeisterschaften der Jahre 2003, 2004 und 2005 berücksichtigte. Die beiden italienischen Curlingteams sind als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Das Punktesystem gewichtete die Ergebnisse der vergangenen drei Weltmeisterschaften gleich stark. Dabei erhielt der Weltmeister jeweils 12 Punkte, der unterlegene Finalist 10, der Drittplatzierte 8, der Viertplatzierte 7 – bis zum Zehntplatzierten, der einen Punkt bekam. Lagen eine oder mehrere Mannschaften in Endklassement einer Weltmeisterschaft auf dem gleichen Platz. wurden die Punkte für diese Plätze gleichmäßig auf die Teams verteilt. Großbritannien erhielt die Punkte der schottischen Nationalteams, die bei Olympischen Spielen nicht eigenständig startberechtigt sind.

Modus 
Beide Turniere wurden in zwei Phasen ausgetragen. In der ersten Phase zwischen dem 13. und 20. Februar 2006 trat im Round-Robin-System jedes Team gegen alle neun anderen Teams an. Dabei gab es an jedem Tag drei Sessionen, eine am Morgen, eine am Nachmittag und eine am Abend. Die vier punktbesten Teams qualifizierten sich für das Halbfinale. Im Falle von Punktgleichheit mehrerer Teams wurden am 21. Februar Stichkämpfe ausgetragen. Die Sieger der beiden Halbfinalmatches ermittelten im Finale den Olympiasieger, die beiden unterlegenen Halbfinalisten den Gewinner der Bronzemedaille.

Turnier der Frauen

Teams

Round Robin

Finalphase 

Halbfinale: 22. Februar 2006, 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 23. Februar 2006, 13:00 Uhr

Finale: 23. Februar 2006, 17:30 Uhr

Endstand

Turnier der Männer

Teams

Round Robin

Finalphase 

Halbfinale: 22. Februar 2006, 19:00 Uhr

Spiel um Platz 3: 24. Februar 2006, 13:00 Uhr

Finale: 24. Februar 2006, 17:30 Uhr

Endstand

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 11,3 MB)

Curling
2006
Curling 2006
Sportveranstaltung in Pinerolo
Curling (Italien)